Black and White () — третий студийный альбом The Stranglers, записанный в валлийской студии Rockfield Мартином Рашентом и выпущенный компанией United Artists Records 12 мая 1978 года. В июне 1978 года Альбом поднялся до #2 в UK Albums Chart.

История создания 
Синглами из альбома вышли «Nice ’N’ Sleazy» (B-side: «Shut Up») и «Walk on By» (B-side: «Old Codger» — с приглашённым джазовым вокалистом Джорджем Мелли). Первый из них в мае 1978 года поднялся до #18 в UK Singles Chart, второй (в августе) — до #21.

Трек « Nice ’N’ Sleazy» был использован в «Mouth to Mouth» (c Эллен Пэйдж в главной роли), фильме Элисон Мюррей, получившем в 2005 году награду Grand Chameleon на Бруклинском международном кинофестивале.

Идея «Nice 'N' Sleazy» (текст которой знаменует первую попытку группы создать «фирменную» мифологию), как рассказывал Жан-Жак Бернел, пришла к нему в Амстердаме, где они познакомились с Ангелами Ада.

Музыкальный стиль 
Пластинка (в которой только «Tank» и отчасти «Sweden» были выдержаны в стилистике двух первых альбомов) ознаменовала резкий переход группы от панк-рока к более сложной музыке с необычными аранжировкам («Curfew», в размере 7/6).

Тематика 
В песнях «Enough Time», «Outside Tokyo», «Hey! (Rise Of The Robots)» основной является тема Апокалипсиса (позже она получит развитие в альбоме The Gospel According to The Meninblack. «Tank», «Sweden», «Curfew» — социальная и антивоенная сатира. «Death and Night And Blood» — вариации на тему романа Юкио Мисимы «Исповедь маски» («Confessions of a Mask»). «Threatened» — (второе после «Ugly») рок-эссе Бернела на тему «эстетики уродства».
Часть текста «Threatened» возникла после одного разговора, когда кто-то заметил: «Взгляните на эту современную архитектуру, разве она не уродлива?» Я с этим не смог согласиться. Она не вызвала у меня никаких чувств: эти здания просто были передо мной, этот факт сам по себе оправдывал их существование… Отсюда строки: «Не думаю, что вещи могут быть красивыми или уродливыми/ Единственное, что можно сказать о той или иной вещи — это угрожает ли она так или иначе твоему существованию»''. — Ж.-Ж. Бернел в интервью NME.

Список композиций 
 Tank
 Nice’N’Sleazy
 Outside Tokyo
 Hey! (Rise of the Robots)
 Sweden (All Quiet on the Eastern Front)
 Toiler On The Sea
 Curfew
 Threatened
 In the Shadows
 Do You Wanna
 Death and Night and Blood (Yukio)
 Enough Time
 Мean to Me (CD бонус)
 Old Codger (CD бонус)
 Shut Up (CD бонус)
 Tits (live) (CD бонус)
 Walk on By (CD бонус)

Участники записи 
 Хью Корнуэлл — гитара, вокал (1¸ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12)
 Жан-Жак Бернел — бас-гитара, вокал (7, 8, 11)
 Дэйв Гринфилд — клавишные, вокал (10)
 Джет Блэк — ударные

Приглашённые музыканты
 Лора Лоджик (X-Ray Spex), саксофон («Hey!»)
 Джордж Мелли, вокал («Old Codger»)
 Лью Льюис, гармоника («Old Codger»)

Примечания 

Альбомы 1978 года
Альбомы The Stranglers